Jindřich II. je jméno těchto panovníků:

císařové a králové
 svatý Jindřich II., král (1002) a císař římský (1014–1024)
 Jindřich II. Plantagenet – král anglický (1154–1189)
 Jindřich II. Francouzský – král francouzský (1547–1559)
 Jindřich II. Kastilský – král kastilský (1366–1367) a (1369–1379)
 Jindřich II. Kyperský – král jeruzalémský (1285 – 1291) a kyperský (1285 – 1324)
 Jindřich II. Navarrský – král navarrský (1516–1555)

vévodové
 Jindřich II. Babenberský – vévoda rakouský (1141 – 1177) a bavorský (1141 – 1156)
 Jindřich II. Bavorský – vévoda bavorský (955–976) a (985–995)

knížata
 Jindřich II. Pobožný – vratislavský, krakovský a velkopolský kníže (1238 – 1241)
 Jindřich II. Svídnický – svídnický kníže
 Jindřich II. Minsterberský – minsterberský, olešnický a bernštadtský kníže

hrabata, lantkrabata a markrabata
 Jindřich II. z Baru – hrabě barský
 Jindřich II. Hesenský – lantkrabě hesenský
 Jindřich II. Braniborský – markrabě braniborský
 Jindřich II. ze Champagne – hrabě ze Champagne
 Jindřich II. Lucemburský – hrabě lucemburský

církevní hodnostáři
 Jindřich II. z Virneburgu – arcibiskup kolínský

šlechticové
 Jindřich II. z Lipé – český šlechtic
 Jindřich II. z Rožmberka – český šlechtic
 Jindřich II. z Lichtenburka – moravský šlechtic

Rozcestníky - panovník